Luís VI de França (1081-1137), rei de França de 1108 a 1137;
 Luís VI da Baviera (1330-1365), príncipe-eleitor do Brandeburgo de 1361 a 1365;
 Luís VI de Vurtemberga (1554-1593), duque de Vurtemberga de 1568 a 1593;
 Luís VI, Eleitor Palatino (1539–1583), Príncipe-eleitor do Palatinado de 1576 a 1583;
 Luís VI de Hesse-Darmstadt (1630-1678), Landgrave de Hesse-Darmstadt de 1661 a 1678;
 Luís VI Henrique de Bourbon-Condé (1756-1830), Príncipe de Condé de 1818 a 1830.

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos